Голявино — название нескольких населённых пунктов:
 Голявино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Голявино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Голявино — деревня в Кимрском районе Тверской области.